Antoni Piwowarczyk – prawdziwe nazwisko Władysława Wolskiego (1901–1976), polityka
 Antoni Piwowarczyk (1910–2009) – żołnierz Batalionów Chłopskich, generał brygady WP